Ledbury Town FC (celým názvem: Ledbury Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Ledbury v nemetropolitním hrabství Herefordshire. Založen byl v roce 1893. Klubové barvy byly černá a bílá.

V roce 2003 byl ve městě uspořádán benefiční zápas mezi místním klubem a Manchesterem United na podporu rodin, kterým zahynuli příbuzní při velké dálniční havárii. United nakonec na hřišti New Street porazili domácí poměrem 4:2. Před sezónou 2014/15 byl klub vyloučen z West Midlands Regional League, následně byl tomto kroku zrušen na počátku roku 2015.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu New Street.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Extra-Preliminary Round: 2007/08, 2008/09
 FA Vase
 4. kolo: 2004/05

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1974–1976: West Midlands Regional League (Division One)
 1976–1977: West Midlands Regional League (Division One "A")
 1977–1978: West Midlands Regional League (Division One)
 1978–1983: West Midlands Regional League (Premier Division)
 1991–1993: Midland Combination (Division One)
 1993–1999: Midland Combination (Division Two)
 1999–2001: West Midlands Regional League (Division One South)
 2001–2010: West Midlands Regional League (Premier Division)
 2012–2013: West Midlands Regional League (Division Two)
 2013–2014: West Midlands Regional League (Division One)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1893
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Herefordshire